Staryj Ostrog – antico nome della città russa di Elizovo
 Monastero di Ostrog – monastero in Montenegro
 Ostrog – fortino e tipo di insediamento russo
 Ostrog (Ostroh) – città dell'Ucraina

Pagine correlate 
 Ostroh